Korczew (gemeente)
 Korczew (Mazovië)
 Korczew (powiat Bełchatowski)
 Korczew (powiat Zduńskowolski)